13-й чемпионат Франции прошёл в Сан-Альбан-лез-О с 6 по 15 сентября 1935 года.

Таблица

Ссылки 
  St Alban les Eaux 1935 — 13ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1935 год в шахматах